Alta Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alta Creek (California Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Nome)
 Alta Creek (Elk Creek), Fluss im Bundesstaat Idaho (Elmore County)
 Alta Creek (Germania Creek), Fluss im Bundesstaat Idaho (Custer County)
 Alta Creek (Mud Creek), Fluss im Bundesstaat Nevada
 Alta Creek (Queets River), Fluss im Bundesstaat Washington
 Alta Creek (Chayenne River), Fluss im Bundesstaat Wyoming